Сассетти () — итальянская фамилия.

Известные носители:
 Сассетти, Андреа — итальянский дизайнер обуви.
 Сассетти, Бернардо — португальский пианист и композитор.
 Сассетти, Филиппо — итальянский путешественник и купец.
 Сассетти, Франческо — итальянский банкир XV века.

См. также 
 Капелла Сассетти